

Sigle 
 Parti démocrate populaire – partito politico francese
 Peace and Development Party – partito politico sudafricano
 People's Democratic Party – partito politico bhutanese
 People's Democratic Party – partito politico nigeriano
 Piano Didattico Personalizzato
 Plasma display panel – display al plasma
 Presa di potenza

Codici 
 PDP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto El Jacuel, Punta Del Este, Uruguay

Informatica 
 Packet Data Protocol – protocollo per il trasporto dati in una rete di computer
 Programmed Data Processor – serie di computer sviluppati dalla Digital Equipment Corporation

Altro 
 PdP – abbreviazione di Paperon de' Paperoni, personaggio dei fumetti e cartoni animati Disney